Kolfschoten is een familie die veel politici van de Roomsch-Katholieke Staatspartij en de Katholieke Volkspartij heeft voortgebracht:
Theodorus Carolus Petrus Maria Kolfschoten (1881-1951), burgemeester van Gestel en Blaarthem en van Edam (1918-1938)
Pater Constantius Kolfschoten S.J. (1899-1960), provinciaal overste van de Nederlandse jezuïeten
Henri Anthony Melchior Tieleman Kolfschoten (1903-1984), minister, Eerste Kamerlid en burgemeester van Eindhoven en Den Haag
Eric Johan Maria Kolfschoten (1917-1995), lid Tweede Kamer, burgemeester van Eemnes, van Alkemade en van Leidschendam, zoon van Theodorus Carolus Petrus Maria
Constantijn Theodorus Kolfschoten (1837-1912), burgemeester van Huissen
George Joachim Kolfschoten (1823-1895), burgemeester van Wamel